Røysa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Røysa (kulle i Antarktis),

Norge 

 Røysa naturreservat, Larviks kommun,

Robotskapade Antarktisförgreningar